Калібрувальна лабораторія — підприємство, організація або їх відокремлений підрозділ, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки.

Калібрувальна лабораторія може здійснювати калібрування засобів вимірювальної техніки, якщо вона:
 акредитована національним органом України з акредитації або;
 має документально підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання.

Калібрування засобів вимірювальної техніки та оформлення його результатів проводяться відповідно до національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та документів, прийнятих міжнародними та регіональними організаціями з метрології.

Література 
 Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
Метрологія